Нерчинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Нерчинская улица — улица в Караганде.

Россия 
 Нерчинская улица — улица в Астрахани.
 Нерчинская улица — улица во Владивостоке.
 Нерчинская улица — улица в Калининграде.
 Нерчинская улица — улица в Красноярске.
 Нерчинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Нерчинская улица — улица в Хабаровске.